

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Garbno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany 
 Garbno – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Korsze 
 Garbno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Inne 
 Garbno - oficjalna nazwa wsi Niebrzydowo Wielkie w latach 1945–46.